Indianapolis 500 1951 (oryg. Indianapolis International Motor Sweepstakes) – druga runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1951, która odbyła się 30 maja 1951 po raz drugi na torze Indianapolis Motor Speedway.

35. Indianapolis 500, 2. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródła:

Wyścig 
Źródło: racing-reference.info

Uwagi

Najszybsze okrążenie 
Źródło: chicanef1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: racing-reference.info

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Klasyfikacja konstruktorów została wprowadzona w 1958 roku. Liczone było tylko 4 najlepsze wyścigi danego kierowcy.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Przypisy 

1951 w Formule 1
1951
1951 w Stanach Zjednoczonych